

Toponyme 
 Thermos, ville de la Grèce antique, la capitale de la ligue étolienne.

Science et technique 
 Thermos, marque de bouteilles isothermes.
 Thermos : vitre ou double vitrage.
 Thermos, projet de réacteur nucléaire de chauffage urbain développé en France par le CEA dans les années 1970.

Association 

Opération Thermos, association belge qui vient en aide aux plus démunis.